Guy Mollet – socjalistyczny polityk francuski
 Mollet de Peralada –  gmina w Hiszpanii, w prowincji Girona
 Mollet del Vallès – gmina w Hiszpanii, w prowincji Barcelona
 Sant Joan de Mollet – gmina w Hiszpanii, w prowincji Girona